Том Бломквист () е британски автомобилен състезател от шведски произход, роден на 30 ноември 1993 г. в Кеймбридж, Англия. Син е на Стиг Бломквист, шампион в Световния рали шампионат през 1984 г. През 2017 г. се състезава във Формула Е с отбора на Андрети Аутоспорт, в ДТМ с БМВ Тим БМП, Бланпен ГТ серии Ендюрънс Къп и Бланпен ГТ серии Спринт Къп с Рове Рейсинг. Шампион във Формула Рено Великобритания през 2010 г., вицешампион във Формула 3 през 2014 г. Започва кариерата си в картинг състезания и е участвал още в различни серии на Формула Рено, Формула 3 и др.

Статистика 

Бележки:
  – Бломквист е гост пилот и не участва в класирането.
  – Сезонът още не е завършил.

Резултати във Формула Е

Външни препратки 
 Официален сайт
 Статистика в driverdb.com

Бломквист, Том